

Codici 
 LAY – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Ladysmith (Sudafrica)
 LAY – codice vettore ICAO di Layang-Layang Aerospace
 lay – codice ISO 639-3 della lingua lama

Fumetti 
 Lyla Lay – personaggio delle serie PK - Paperinik New Adventures, PK² e PK - Pikappa

Geografia 
 Lay – comune della Loira (Francia)
 Lay – antico comune dei Pirenei Atlantici, ora parte di Lay-Lamidou (Francia)
 Lay – quartiere di Coblenza (Germania)
 Lay – fiume della Vandea (Francia)
 Lay-Saint-Christophe – comune della Meurthe e Mosella (Francia)
 Lay-Saint-Remy – comune di Meurthe-et-Moselle (Francia)
 Mareuil-sur-Lay-Dissais – comune della Vandea (Francia)
 Moutiers-sur-le-Lay – comune della Vandea (Francia)
 Saint-Symphorien-de-Lay – comune della Loira (Francia)

Persone 
 Benjamin Lay – attivista inglese
 Ubaldo Lay – attore italiano
 Lay – cantante membro degli EXO

Altro 
 Lay o lai bretone o lai di Bretagna – forma di letteratura cavalleresca medievale in antico inglese e/o francese.

Altri progetti